Arolas ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Arolas (1892–1924), argentinischer Tangokomponist, Bandoneonist und Bandleader
 Juan Arolas (1805–1849), spanischer Dichter